Харківський коледж Державного університету телекомунікацій — заклад фахової передвищої освіти державної форми власності — структурний підрозділ Державного університету телекомунікацій, що розташований у Харкові.

Історія 

1930 року рішенням Народного комісаріату пошти і телеграфів СРСР було створено Харківський технікум зв'язку. Згодом — Харківський електротехнікум зв'язку Наказом Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. № 261-р «Про утворення Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій» Харківський технікум увійшов до складу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації № 126 від 25.06.2002 року. Згідно з наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України № 103 від 17 травня 2004 року «Про реорганізацію структурних підрозділів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій» та наказу університету № 106 від 20 травня 2004 року «Про реорганізацію структурних підрозділів» технікум реорганізовано в Харківський коледж Державного університету телекомунікацій.

Структура, спеціальності 

Коледж готує фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

123 «Комп'ютерна інженерія» 
Освітня програма «Комп'ютерні системи та мережі» 

Студенти вивчають:- структуру, принципи роботи комп’ютерів та периферійного обладнання;

- топологію, моделі, методи розрахунків та побудову комп’ютерних мереж;

- сучасні засоби передачі та обробки інформації;

- методи діагностики, обслуговування, ремонту й налагодження комп’ютерних систем;

- програмування та алгоритмічні мови;

- основи системного програмування та програмного забезпечення;

- технічні та економічні аспекти комп’ютеризації підприємств.

Практичні та лабораторні заняття проходять у комп'ютерних класах, лабораторіях та майстернях коледжу. В період технологічної та переддипломної практики студенти працюють у центрах інформаційних технологій на сучасному обладнанні провідних провайдерів Internet, ВАТ «Укртелеком», УДППЗ «Укрпошта» та операторів зв'язку.

Після закінчення навчання випускник отримує кваліфікацію технік з обслуговування комп'ютерних систем і мереж та може працювати: в ЦІТ та сервісних центрах підприємств зв'язку, а також на будь-яких державних чи приватних підприємствах, які виготовляють, випробовують і використовують комп'ютерні пристрої та мережі.

Фахівець підготовлений до роботи у галузях:
 — видавнича справа;
 — поліграфічна діяльність;
 — тиражування дисків з комп'ютерним забезпеченням;
 — виробництво електричного та електронного устаткування;
 — технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
 — монтаж та ремонт ЕОМ і виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 — консалтинг у сфері інформатизації.

172 «Телекомунікації та радіотехніка» 
Освітня програма «Інфокомунікаційні системи та мережі»

Студенти вивчають:

- інфокомунікаційні системи та мережі;

- сучасні цифрові системи комутації;

- сучасні волоконно-оптичні системи передач та оптоелектронні пристрої;

- транспортні системи та мережі зв’язку;

- перспективні технології в телекомунікаціях;

- системне адміністрування комп’ютерних мереж як локального так і глобального рівня;

- засоби підтримки, супроводу та моніторингу хмарних і розподілених обчислювальних ресурсів;

- технологію захисту інформації в мережах;

- технічне обслуговування телекомунікаційних систем..

Забезпечують кваліфіковану підготовку майбутніх фахівців: старші викладачі, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії, досвідчені працівники Харківської дирекції «Укртелеком», більшість з них — колишні випускники колед

Практичні та лабораторні заняття проходять у спеціально обладнаних кабінетах, лабораторіях, майстернях, а також на сучасних телефонних станціях, центрах технічної експлуатації телекомунікаційних систем та мереж Північно-Східного регіону України.

Переважна більшість випускників освітньої програми працюють на цифровому обладнанні центрів телекомунікаційних послуг та інших операторів зв’язку:

- техніками з експлуатації стаціонарних мереж;

- інженерами з експлуатації хмарних сервісних платформ;

- менеджерами з продажу мережного обладнання / послуг;

- техніками служби технічної підтримки;

- електромеханіками на станційному обладнанні електрозв’язку.

Освітня програма «Системи та мережі мобільного зв'язку»

Студенти вивчають:

- принципи побудови і функціонування сучасних і перспективних телекомунікаційних мобільних мереж (бездротових, в тому числі і Wi-Fi), мереж мобільного зв’язку (2G, 3G, 4G);

- системи та мережі операторів супутникового та мобільного зв’язку;

- будову та принципи роботи мобільних телефонів;

- мобільні радіоелектронні пристрої ‎(гаджети);

- мобільні операційні системи;

- використання та налаштування мобільного програмного забезпечення;

- принципи побудови та експлуатації мобільного телебачення;

- системи передачі та системи комутації супутникового зв’язку;

- обслуговування обладнання супутникового зв’язку;

- методи організації інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж.

Забезпечують кваліфіковану підготовку майбутніх фахівців: старші викладачі, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії, досвідчені працівники Харківської дирекції «Укртелеком», більшість з них — колишні випускники коледжу

Практичні та лабораторні заняття проходять у спеціально обладнаних кабінетах, лабораторіях, майстернях, а також на сучасних телефонних станціях, центрах технічної експлуатації телекомунікаційних систем та мереж Північно-Східного регіону України.

Переважна більшість випускників освітньої програми працюють на цифровому обладнанні центру телекомунікаційних послуг ВАТ «Укртелеком» та інших операторів зв'язку:
- техніками з обслуговування мобільних мереж;

- техніками транспортної мережі;

- техніками з обслуговування базових станцій мобільного зв’язку;

- операторами радіочастотного контролю;

- техніками інфраструктури мережі доступу супутникового зв’язку;

- майстрами служби експлуатації мережі.

До їх функцій входить:
 — будівництво волоконно-оптичних мереж доступу;
 — монтаж та обслуговування лінійних споруд зв'язку.

Освітня програма «Радіозв'язок, радіомовлення і телебачення»

Студенти вивчають:
- сучасне радіо- та телевізійне обладнання, радіопередавальні пристрої;

- обладнання супутникового, кабельного та наземного цифрового телевізійного мовлення;

- радіорелейні та супутникові системи передачі;

- обладнання радіотелевізійних та передавальних телевізійних станцій;

- системи зв`язку з рухомими об`єктами: мобільні телефони, планшети;

- ремонт обладнання радіозв`язку, телебачення та мобільного зв`язку.

Практичні та лабораторні заняття: проводяться в сучасних лабораторіях коледжу та на підприємствах зв'язку. Технічна та переддипломна практика — на обласному телевізійному передавальному центрі, на телевізійних каналах міста («Право»/АТВК, Simon, Фаворит), на підприємствах мобільного зв'язку (MTC, KYIVSTAR GSM, Golden Telecom).

Випускник знає:- методику радіо та телевізійних вимірювань і налагодження радіотелевізійного обладнання;

- новітні технології цифрового телебачення та радіомовлення;

- технологію ремонту сучасного радіотелевізійного обладнання;

- методи і засоби обслуговування та експлуатації обладнання сучасного мобільного зв`язку;

- методи налагодження, обслуговування та експлуатації систем супутникового та кабельного телебачення;

- технологію комп’ютерного монтажу відео та звукового оформлення.

Випускник — фахівець, підготовлений для професійної діяльності в сучасних умовах на посадах: старшого електромеханіка у телевізійних центрах; техніка з налаштування, обслуговування обладнання, обробки та формування телевізійного контенту; техніка у сервісних центрах з ремонту та налагодження обладнання стільникового радіозв`язку; техніка з обслуговування радіорелейних станцій;  техніка з обслуговування станцій супутникового та кабельного телебачення; електромеханіка на підприємствах з монтажу та налагодження радіозв`язку, радіомовлення, телебачення, радіорелейних мереж..

Освітня програма «Поштово-логістичні системи» 
 
Студенти вивчають:↵- технологію поштового зв’язку;

- логістику поштового зв’язку;

- інформаційні технології поштового зв’язку;

- технічні засови поштового зв’язку;

- телекомунікаційні та інформаційні мережі;

- організаційні заходи з безпеки поштового зв’язку;

- менеджмент, маркетинг, фінанси та бухгалтерський облік на підприємствах, організаціях з надання поштово-логістичних послуг..

Практичні та лабораторні заняття проходять у спеціально обладнаних кабінетах та лабораторіях, а також у навчальному центрі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта». В найкращих відділеннях зв'язку та центрах поштового зв'язку проходять технологічна та переддипломна практики.

Переважна більшість випускників працюють у структурних підрозділах підприємств, які надають поштово-логістичні послуги (логістичні, поштові служби, фінансові, маркетингові служби, служби управління персоналом та відділи організації виробничих процесів підприємства)

- начальниками (заступниками начальників) відділень зв’язку, логістичних відділів (до їх функцій входять: організація роботи персоналу, забезпечення високоякісного надання послуг споживачам, збереження та облік матеріальних цінностей і грошових сум, дотримання технологічної дисципліни працюючих);

- фахівцями з експлуатаційно-технологічних питань (до їх функцій входять: розробка нормативної документації з організації та надання поштово-логістичних послуг, проведення інструктажів та контролю якості роботи працівників на об’єктах.

Відомі випускники

Джерела 
 Харківський коледж Державного університету телекомунікацій, сайт

Примітки 

Вищі навчальні заклади Харкова
Коледжі України
Основ'янський район